Rain kan syfta på:

 Rain (artist) – sydkoreansk sångare
 Rain – en låt av The Beatles
 Rain (Idol-låt) – vinnarlåten till Idol 2019, släppt som singlar av Freddie Liljegren och Tusse Chiza
 Rain (Madonna-låt) – en låt från Madonnas album Erotica
 Rain (låt av Anthony Callea) – en låt skriven av Anthony Callea
 Rain – en dramafilm med Joan Crawford, baserad på novellen med samma namn av W. Somerset Maugham, se Regn (1932)
 Rain (2001) – en dramafilm regisserad av Christine Jeffs
 Rain (2006) – en film med Faye Dunaway, baserad på romanen med samma namn av V. C. Andrews
 RAIN – Redundant Array of Independent Nodes eller Reliable Array of Independent Nodes

Geografi

Schweiz 

 Rain, Luzern, ort och kommun,

Tyskland 

 Rain, Niederbayern – kommun i Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, Niederbayern, lat 48,90, long 12,47), 
 Rain (stad) – kommun i Tyskland, Bayern, Schwaben

Se även
 Raein – en italiensk musikgrupp